Malpass ist der Familienname folgender Personen:

 David Malpass (* 1956) US-amerikanischer Ökonom
 Diane Malpass (* 1983), australische Badmintonspielerin
 Eric Malpass (1910–1996), englischer Schriftsteller
 Nathan Malpass (* 1980), australischer Badmintonspieler